The Misfits, grup de música
 Misfits (sèrie), sèrie televisiva